Мовчанівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ружинський район
 Мовчанівська сільська рада — Київська область, Сквирський район